Zahlreiche Klöster tragen den Namen Sankt Peter, als Patrozinium des Hl. Simon Petrus. Beispiele sind:

Belgien 
 Sankt-Peters-Abtei (ndl. Sint-Pietersabdij), ehemalige Benediktinerabtei in Gent

Deutschland 
 Stift St. Peter (Einsiedel) auf dem Einsiedel im Schönbuch bei Tübingen
 Peterskirche (Erfurt), Peterskloster in Erfurt
 Kloster Petershausen, Konstanz
 Kloster Sankt Peter am Madron bei Flintsbach am Inn in Bayern
 Kloster Sankt Peter Regensburg
 Kloster St. Peter auf dem Schwarzwald

Frankreich 
 Abtei Saint-Pierre-aux-Monts, Benediktiner, Châlons-en-Champagne 
 Abtei Saint-Pierre (Moissac)
 Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, Benediktinerabtei, Département Sarthe 
 Abtei Saint-Pierre, siehe Musée des Beaux-Arts (Lyon)
 Abtei Saint-Pierre-le-Vif (S. Petrus de Vivo), Kloster in Sens 
 Saint-Pierre (Reims)
 Abtei Saint-Pierre d'Étival, Département Vosges, siehe Abtei Étival
 Abtei Saint-Pierre in Lagny-sur-Marne, siehe Abtei Lagny

Österreich 
 Kloster Sankt Peter (Bludenz)
 Stift Sankt Peter (Salzburg)

Spanien 
 Sant Pere de Casserres, ehem. Benediktinerkloster bei Vic 
 Sant Pere de Galligants, ehemalige Benediktinerabtei in Girona (Katalonien)
 Sant Pere Cercada, ehemaliges Augustiner-Chorherren-Stift und heute Ortsteil der Gemeinde Santa Coloma de Farners 
 Sant Pere del Burgal, ehemalige Kloster in Katalonien 
 Sant Pere Gros, Kirche in Cervera in der Comarca 
 Sant Pere de Rodes, ein Benediktinerkloster in der Provinz Girona
 San Pedro de Rocas, Galicien

Siehe auch 
 Peter-und-Paul-Kloster, Klöster zu Ehren beider Kirchenväter
 Peterskirche, Kirchen mit dem Namen St. Peter

!
Kloster, Peter